Златовръх може да се отнася за:
 Златовръх – село в община Асеновград, област Пловдив
 Златовръх – най-високия връх в планината Злато край гр. Прилеп, Република Македония
 Златовръх – мегалитно светилище край едноименния връх в планината Злато
 златовръх (родиола, златен корен) – билка, многогодишно тревисто растение

Източници